Heimatland – film del 1939 diretto da Ernst Martin
Heimatland – film del 1955 diretto da Franz Antel
Heimatland – film del 2015 diretto da dieci registi